Кологерас — фамилия:
 Афанасий Кологерас (1868 — 1916) — член Евпаторийского уездного земского собрания.
 Кологерас, Леонид Константинович (1839 — 1896) — контр-адмирал Российского  Императорского флота. Служил на Балтике, Чёрном море и Тихом океане — исследователь Сахалина и Курильских островов.

См. также Калогерас — фамилия:
 Калогерас, Иоаннис  (1876 — 1957)— греческий политик и министр генерал-лейтенант — участник греко-турецкой войны 1897 года, Балканских войн, Первой мировой войны и Малоазийского похода греческой армии.